Ponte de comando
 Ponte pedonal